Ehrenberg ist der Name folgender Schlösser:
 Schloss Ehrenberg (Altenburg), Schloss im gleichnamigen Altenburger Ortsteil in Thüringen
 Schloss Ehrenberg (Kriebstein), Schloss bei Waldheim in der Gemeinde Kriebstein, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Siehe auch:

 Schloss Ehrenburg